Kchaj-pching může být:

 Kchaj-pching (Kuang-tung) – městský okres v městské prefektuře Ťiang-men v provincii Kuang-tung v Čínské lidové republice
 Kchaj-pching (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Tchang-šan v provincii Che-pej v Čínské lidové republice
 Šang-tu – historické město ve vnitřním Mongolsku v Čínské lidové republice